Het Nederlands kampioenschap dammen van 1941 telde negen deelnemers. Met 11 punten won Jan Bom zijn eerste en enige nationale titel. Oorspronkelijk zou Baris Dukel ook meedoen aan het kampioenschap, Dukel trok zich echter terug zonder een partij te spelen. Oorspronkelijk zou ook Cees Suijk meedoen, Suijck werd echter vervangen door Van der Kraan.

Resultaten

Nederlands kampioenschap dammen
Dammen in 1941